

Житен () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Житен () — село в Міській області Софія. Входить до складу общини Столична.